Hohoe (district), district in Ghana.
 Hohoe (stad), stad in Ghana.